Morvilliers (Eure-et-Loir) – francuska gmina w Regionie Centralnym
 Morvilliers (Aube) – francuska gmina w regionie Szampania-Ardeny